Saint-Galmier ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Loire in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie liegt circa 20 Kilometer nördlich von Saint-Étienne am Ufer des Flusses Coise. Ihre Bewohner werden Baldomériens genannt.

Saint-Galmier ist der Verwaltungssitz des Kantons Saint-Galmier, der zum Arrondissement Montbrison gehört. Historisch gehörte es zur ehemaligen Provinz Forez.

Der Ort ist bekannt für sein Mineralwasser, das unter dem Namen Badoit von Danone vertrieben wird. Seit dem 18. Jahrhundert wird die Quelle wirtschaftlich genutzt. 1897 wurde sie von der Académie de médecine als Sache „von öffentlichem Interesse“ anerkannt. Das Wasser hat die Eigenschaft, dass es auf natürliche Weise Kohlensäure enthält.

Außerdem gibt es hier seit 1899 eine Pferderennbahn (Trabrennen, Sandbahn), die 2005 Schauplatz der Crosslauf-Weltmeisterschaften war.

Bevölkerungsentwicklung

Bahnanschluss 
Auf dem Gemeindegebiet von Veauche befindet sich seit 1832 der Bahnhof Saint-Galmier-Veauche an der Bahnstrecke Roanne–Andrézieux, die dritte Bahnstrecke Frankreichs. Diese Strecke wurde später zwischen Balbigny und Le Coteau umtrassiert und in die Bahnstrecke Moret-Veneux-les-Sablons–Lyon-Perrache integriert. Heute wird er von Zügen des TER Auvergne-Rhône-Alpes der Verbindung Roanne–Saint-Étienne-Châteaucreux bedient.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Auvergne-Rhône-Alpes